Niemcy:
 Östrich – dzielnica Dorsten
 Östrich – dawna nazwa dzielnicy Dortmundu Oestrich

Osoby:
 Hermann Östrich – francuski inżynier

Zobacz też:
 Oestrich